— японская частная компания, специализирующаяся на разработке консольных игр. Основана в октябре 2007 года. Штаб-квартира расположена в Японии, в городе Осака.

История 
Изначально студия носила название ODD Ltd. и была основана в феврале 2006 года, в июле 2006 года название было изменено на ODD Inc. В октябре 2007 года произошло слияние компании с Seeds, Inc. — студии, созданной из бывших сотрудников Clover Studio. Объединение двух компаний в одну привело к возникновению PlatinumGames, Inc.

Список игр 
Список игр, представленных в таблице, взят с официального сайта студии PlatinumGames, Inc..

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный японский сайт

Производители компьютерных игр Японии
Независимые разработчики компьютерных игр
Производители компьютерных игр по алфавиту